Als Baureihe 89.0 bezeichnete die Deutsche Reichsbahn zwei unterschiedliche Bauarten normalspuriger Tenderlokomotiven mit der Achsfolge C:

 umgezeichnete Länderbahnlokomotiven, siehe Preußische T 8
 Einheitslokomotiven der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Baureihe 89.0 (1934)

89.0
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)